— японский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в астрономической обсерватории города Хадано в префектуре Канагава, расположенного в 60 км от Токио. В период с 1997 по 1999 год им было открыто в общей сложности 7 астероидов.

См. также 
 Кин Эндатэ
 Ёсисада Симидзу
 Минору Кидзава

Примечания

Ссылки 
 Hadano Astronomical Observatory

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов